Хирдман — фамилия. Носители:

 Хирдман, Май (1988—1976) — шведская писательница.
 Хирдман, Свен (род. в 1939) — шведский дипломат и посол.